

Patronyme

 (1896-1968), ministre estonien ;
Carol Ann Susi (1952-2014), actrice américaine ;
Dunia Susi (née en 1988), joueuse anglaise de football ;
 (1929-2020), enseignante et traductrice estonienne ;
Timo Susi (né en 1959), joueur finlandais de hockey sur glace.

Prénom

À titre restreint, Susi est un prénom notamment porté par :

Susi Buchwieser, coureuse cycliste allemande ;
Susi Dorée (née en 1941), chanteuse allemande ;
Susi Erdmann (née en 1968), lugeuse et bobeuse allemande ;
 (né en 1969), réalisateur indien ;
 (née en 1930), skieuse olympique autrichienne ;
Susi Good (née en 1966), grimpeuse suisse ;
, réalisatrice austro-américaine ;
 (née en 1959), patineur artistique autrichienne ;
 (1911-1993), musicologue autrichienne ;
Susi Kentikian (née en 1987), boxeuse arménienne et allemande ;
, illustratrice et peintre américaine ;
Susi Lanner (1911-2006), actrice autrichienne ;
Susi Nicoletti (1918-2005), actrice autrichienne ;
Susi Pudjiastuti (née en 1965), femme d'affaires et politique indonésienne ;
Susi Sánchez (née en 1955), actrice espagnole ;
Susi Stach (née en 1961), actrice autrichienne ;
Susi Susanti (née en 1971), joueuse indonésienne de badminton ;
 (née en 1931), patineuse artistique suisse ;
, accompagnateur africain de l'explorateur David Livingstone.

Voir aussi
(933) Susi, astéroïde de la Ceinture principale
Susi Air, compagnie aérienne indonésienne
Susi, éléphante du parc zoologique de Barcelone

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom